Hafnerhaus steht für:
 Hafnerhaus (Enns), denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in der oberösterreichischen Stadt Enns
 Hafnerhaus (Beethovenhaus), denkmalgeschütztes Haus in der niederösterreichischen Stadtgemeinde Mödling, siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Mödling #Q37959016
 Hafnerhaus, Teil eines denkmalgeschützten Ensemble in der Gemeinde Rattenberg (Tirol), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Rattenberg (Tirol) #Q37784405
 ehem. Hafnerhaus / Bürgerhaus in Hadersdorf-Kammern, siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Hadersdorf-Kammern #Q38085604